

Населені пункти та їхні частини

 Бжостово — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжостово — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Бжостово — село в гміні Мястечко-Краєнське Пільського повіту Великопольського воєводства
 Бжостово — частина міста Щецинек у Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства

Примітки